Universidad de Pamplona hace referencia a varios artículos:

Instituciones

En España
 Universidad Pública de Navarra, fundada en 1987 en la ciudad española de Pamplona (Navarra); 
 Universidad de Pamplona (histórica), fundada en 1630 en la ciudad española de Pamplona (Navarra);
 Universidad de Navarra, de la Iglesia católica y adscrita al Opus Dei, fundada en 1952 en la ciudad española de Pamplona (Navarra); 
 El centro universitario asociado a la UNED con sede en la ciudad española de Pamplona (Navarra).

En Colombia
 Universidad de Pamplona, fundada en 1960 en la ciudad de Pamplona (Norte de Santander);

Notas